|}

Die Nayoro-Hauptlinie (jap. , Nayoro-honsen) war eine Eisenbahnstrecke auf der japanischen Insel Hokkaidō. Sie erschloss den dünn besiedelten Nordosten der Insel, wurde zwischen 1915 und 1921 eröffnet und war bis 1989 in Betrieb.

Beschreibung 
Die Nayoro-Hauptlinie setzte sich aus einer 138,1 km langen Hauptstrecke und einer 4,9 km langen Zweigstrecke zusammen. Beide waren kapspurig, eingleisig und nicht elektrifiziert. Insgesamt wurden 40 Bahnhöfe und Haltestellen erschlossen.

In Nayoro zweigte die Hauptstrecke von der Sōya-Hauptlinie ab und führte zunächst ostwärts durch das Nayoro-Tal. Das Kitami-Gebirge überquerte sie beim 300 Meter hohen Tenpoku-Pass. Nordostwärts durch das Okoppe-Tal erreichte sie Okoppe am Ochotskischen Meer. Von dort aus folgte sie der Küste in südöstlicher Richtung. Nach Mombetsu führte die Trasse einige Kilometer landeinwärts, um die Lagunen Komuke-ko und Shibunotsunai-ko an deren Südseite zu passieren. Schließlich verlief sie in südlicher Richtung durch das Yūbetsu-Tal nach Engaru, wo sie auf die Sekihoku-Hauptlinie traf. Die Zweigstrecke führte von Naka-Yūbetsu aus ins Stadtzentrum von Yūbetsu.

Geschichte 
Im 1896 vom japanischen Reichstag beschlossenen Hokkaidō-Eisenbahnbaugesetz war die Nayoro-Hauptlinie erstmals skizziert worden, die Umsetzung dieses Vorhabens durch das Eisenbahnamt (das spätere Eisenbahnministerium) ließ allerdings zwei Jahrzehnte auf sich warten. Am 1. November 1915 wurde die Yūbetsu-Kleinbahnlinie (, Yūbetsu-keibensen) von Yasukuni über Engaru nach Kaisei verlängert, wobei das Teilstück Engaru–Kaisei den ersten Abschnitt der späteren Nayoro-Hauptlinie bildete. Die Spurweite betrug zunächst 762 mm, doch bereits am 7. November 1916 erfolgte die Umspurung auf die übliche Kapspur (1067 mm). Mit der Inbetriebnahme des Abschnitts von Kaisei über Naka-Yūbetsu nach Yūbetsu am 21. November 1916 war die so genannte Yūbetsu-Linie (, Yūbetsu-sen) fertiggestellt.

Am 20. Oktober 1919 eröffnete das Eisenbahnministerium den ersten Abschnitt der Nayoro-Linie (, Nayoro-sen) von Nayoro nach Shimokawa (16,5 km). Das Teilstück von Shimokawa nach Kami-Okoppe (22,4 km) folgte am 25. Oktober 1920, jenes von Naka-Yūbetsu nach Okoppe (54,1 km) am 25. März 1921. Als letztes wurde am 5. Oktober 1921 das 28,9 km lange Teilstück zwischen Kami-Okoppe und Okoppe in Betrieb genommen, womit das Projekt abgeschlossen war. Am 5. November 1923 erfolgte die Umbenennung der Nayoro-Linie in Nayoro-Hauptlinie. Die Nayoro-Linie und der nördlich von Engaru gelegene Teil der Yūbetsu-Linie wurden am 1. Oktober 1932 zur neuen Nayoro-Hauptlinie zusammengefügt. Ab 1. Juni 1935 kamen zwischen Naka-Yūbetsu und Yūbetsu erstmals Verbrennungstriebwagen zum Einsatz.

Die ab 1949 zuständige Japanische Staatsbahn richtete zahlreiche Bedarfshaltestellen ein, um das Einzugsgebiet zu vergrößern. Außerdem verkehrten von 1962 bis 1986 auch Eilzüge. Diese Maßnahmen konnten den stetigen Bedeutungsverlust der Nayoro-Hauptlinie nicht aufhalten. Am 1. November 1978 stellte die Staatsbahn den Güterverkehr auf der Yūbetsu-Zweigstrecke ein. Zwei Jahre nachdem das Verkehrsministerium die Nayoro-Hauptlinie als unrentabel eingestuft hatte, ging sie am 1. April 1987 im Rahmen der Staatsbahnprivatisierung in den Besitz der neuen Gesellschaft JR Hokkaido. Der Güterverkehr wurde am selben Tag vollständig eingestellt. JR Hokkaido legte die Nayoro-Hauptlinie am 1. Mai 1989 auch für den Personenverkehr still. An ihre Stelle traten mehrere Buslinien.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks 

 Informationen zur Nayoro-Hauptlinie mit Fotogalerien (japanisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaidō